Cingetorix ist der Name von zwei im 1. Jahrhundert v. Chr. lebenden, von Caesar erwähnten keltischen Fürsten:

Cingetorix (Gallien), romfreundlicher Fürst der Treverer
Cingetorix (Britannien), einer von vier Königen in Kent, die 54 v. Chr. als Verbündete des Cassivellaunus gegen Caesar kämpften